Gadacz ist der Familienname folgender Personen:

 Marcel Gadacz (* 1988), deutscher Rock- und Metalmusiker
 Tadeusz Gadacz (* 1955), polnischer Philosoph und Religionswissenschaftler

Siehe auch:
 Gadács